Albert Fiedler ist der Name folgender Personen:

* Albert Fiedler (Musiker, 1855) (1855–1939), österreichischer Geiger und Klavierbauer 
 Albert Fiedler (Musiker, 1887) (1887–1979), österreichischer Cellist, Jurist und Klavierbauer 
 Albert Fiedler (Politiker) (1903–1976), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Kettwig